Kiki la casse est un roman de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier.

Publié en 1986 dans la collection CLIP du livre de poche jeunesse des éditions Hachette, puis dans la collection Copain (1991), puis en livre de poche jeunesse, Hachette, 1997

L'héroïne 
Kiki est une fillette intuitive, observatrice, avec un véritable « flair » de détective, ce qui va l'amener à conduire une enquête avec son copain Roro. Elle passe son temps à faire de la récupération en fouillant dans les voitures qui vont partir à la casse et elle recycle ses trouvailles par l'échange à l'école.
 
Mais comme elle repère assez vite les gestes et les intonations suspectes, elle préférera garder le secret d'une découverte qu'elle a faite lorsqu'un douteux contre - expert viendra examiner une épave automobile.

Kiki a du courage et elle ne se laisse pas impressionner facilement. même lorsqu'il faut sortir seule la nuit dans un quartier hostile. Ou même quand elle est physiquement en danger comme on le verra dans Mic Mac à la Casse.

Son tempérament un peu vif est tempéré par un grand bon sens. L'inspecteur Bardinet (très intuitif lui aussi) trouve en elle une aide précieuse.

Les personnages 
 Roro, le meilleur copain de Kiki, il est d'un grand secours dans l'enquête.
 Monsieur Anglemard, le père de Kiki. Il est ferrailleur et il possède une casse automobile.
 Sigismond Martin, grand dadais qui harcèle Kiki et Roro parce qu'il est grand et fort.
 L'inspecteur Bardinet, très indulgent avec les enfants
 La petite Barbizet, une enquiquineuse
 José, employé à la casse. Un faux jeton.
 "Le Bouffi "et "Profil d'oiseau", membres d'une bande de malfaiteurs qui veulent opérer dans la Casse.

Le principe 
La casse automobile. C'est un lieu de cachette et de jeu, un terrain d'aventures où le compresseur joue un grand rôle. Point de départ des enquêtes policières parce qu'au milieu de la ferraille se cachent des indices essentiels, c'est lieu de toutes les découvertes. Dans Mic Mac à la Casse, on verra même un artiste d'art brut venir y chercher du matériel pour ses compositions.

L'idée est que toute personne ayant quelque chose à cacher vient le cacher là. Ainsi que Kiki, et Roro, peuvent démasquer les malfaiteurs parce qu'ils en connaissent tous les recoins.

L'histoire 
Kiki passe ses mercredis à fouiller dans les voitures avant qu'on ne les envoie à la casse. Elle récupère un grand nombre d'objets que les propriétaires de véhicules y ont oubliés. Un jour, elle ne trouve presque rien dans un "quatre - quatre" accidenté, sauf un porte document avec, à l'intérieur, un feuillet griffonné couvert de chiffres. Elle jette le feuillet à la poubelle du square où elle rencontre Roro, et elle s'apprête à échanger le porte document contre quelque chose d'autre, lorsque surgit Sigismond l'enquiquineur qui confisque le porte document vide. Peu de temps après, Sigismond est enlevé sous les yeux des deux amis, dans une grosse voiture noire. Et les parents du garçon reçoivent des menaces. Les malfaiteurs demandent en échange de Sigismond un document dont personne ne sait rien, Kiki est la seule à comprendre que le feuillet griffonné jeté à la poubelle, a une importance capitale. Elle va essayer de le retrouver, mais tout n'est pas simple car les ravisseurs de Sigismond ne sont pas des gens fiables. Kiki et Roro vont mener une enquête parallèle assez risquée qui va aider l'inspecteur Bardinet chargé de l'affaire.

Exploitation pédagogique 
 Comment lutter contre le gaspillage
 Le recyclage des métaux
 L'Art brut et la récupération. Comment utiliser les déchets pour en faire des œuvres d'art
 troc et échange

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Liens externes 
 (édition actuelle)
 (collection copain)

Kiki la Casse